Csehország
 Prosetín, település a Chrudimi járásban
 Prosetín, település a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Prosetín, Dobkovice településrésze a Děčíni járásban